Тыва включает следующие населённые пункты:
 6 городских населённых пунктов на 2020 год (в списке выделены оранжевым цветом), из них:
 5 городов
 1 посёлок городского типа (пгт);
 144 сельских населённых пункта (по переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства республики: 2 городам республиканского значения и 17 районам (кожуунам) — в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 2 городских округа и 17 муниципальных районов.

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города республиканского значения (городские округа)

Районы (кожууны)

Бай-Тайгинский

Барун-Хемчикский

Дзун-Хемчикский

Каа-Хемский

Кызылский

Монгун-Тайгинский

Овюрский

Пий-Хемский

Сут-Хольский

Тандинский

Тере-Хольский

Тес-Хемский

Тоджинский

Улуг-Хемский

Чаа-Хольский

Чеди-Хольский

Эрзинский

См. также 
 Городские населённые пункты Тывы
 Административно-территориальное деление Тывы

Примечания 

Тыва